Biskupský dvůr může označovat:
 Biskupský dvůr (Brno) – komplex staveb u katedrály sv. Petra a Pavla
 Biskupský dvůr (Praha) – zaniklé sídlo pražských biskupů a arcibiskupů u Karlova mostu
 Biskupský dvůr (ulice) – ulice v Petrské čtvrti na Novém Městě v Praze, u bývalého dvora křižovníků s červenou hvězdou, jejichž velmistři byli pražskými arcibiskupy
 Biskupský dvůr (Višňová) – statek a místní název u Višňové, okres Jindřichův Hradec